Josep est un prénom masculin, équivalent catalan du français Joseph.

 Josep Ayala (né en 1980), footballeur andorran.
 Josep Borrell (né en 1947), homme politique espagnol.
 Josep Clotet Ruiz (né en 1977), footballeur espagnol.

Titre d'œuvre 
 Josep est un film réalisé par Aurel sorti en 2020.

Voir aussi 
 
 
 Toutes les pages qui commencent par « Josep »